Kastel ist in der Geografie
 der Name eines Ortsteils der Gemeinde Kastel-Staadt im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 der Name des Ortsteils Kastel (Nonnweiler) der Gemeinde Nonnweiler im Landkreis St. Wendel, Saarland, Deutschland
 ein ehemals Mainzer, heute Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel, Hessen, Deutschland
 der frühere deutsche Name der Gemeinde Châtillon JU im Kanton Jura, Schweiz
 der Name einer Ortschaft in Istrien, Kroatien, siehe Kaštel
 ein Hügel über dem Tal der Wilden Adler bei Doudleby nad Orlicí, Tschechien, siehe Kastel (Berg)
 eine Festung in der bosnischen Stadt Banja Luka, siehe Kastel (Banja Luka)

Kastel ist der Familienname folgender Personen:
 Michaela Kastel (* 1987), österreichische Schriftstellerin
 Mosche Kastel (1909–1991), israelischer Maler
 Viktor Kastel (* 1999), serbischer Eishockeyspieler

Siehe auch: 
 Castel
 Castell
 Kastell
 Kastl